Ґілберт () — англомовне особове ім'я нормандського походження, що пішло від германського Gisilberht або Gisalberht<ref>Albert Dauzat Noms et prénoms de France, Librairie Larousse 1980, édition revue et commentée par Marie-Thérèse Morlet. p. 292a.</ref>. Оригінальні варіанти написання включали Gislebert, Guilbert та Gilebert. Перший елемент, Gil-, походить від германського gīsil, що означає «застава», «заручник», «благородна молодь», тоді як другий елемент, -bert походить від германського -behrt, короткої форми beraht, що означає «яскравий» або «відомий»Etymology of «Gisilberht».

Ім'я поширилось у Франції і було принесено в Англію норманами, де воно стало популярним у середні віки. Ось чому вимова Gil-  відображає північнонормандське , на відміну від давньфранцузького  і французького  й пояснює альтернативне написання Guilbert з Guil- .

Варіанти написання розвивалися по всій Європі, включаючи іберійську/італійську версію Gilberto та, як це було звичаєм у Європі, утворено латиномовну версію Gilbertus, яка використовувалася поряд з основним варіантом. Зменшувальне, Gil'', з часом стало популярним як окреме ім'я або прізвисько. «Ґілберт» із різними варіантами написання також використовується як прізвище (див. Ґілберт (прізвище)).

Відомі носії імені:
 Гілберт Андерсон (, уроджений — Максвелл Генрі Аронсон, ; 1880—1971) — американський актор, сценарист, кінорежисер і кінопродюсер, перша зірка вестернів.
 Гілберт Арінас (;  1982) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції розігруючого захисника.
 Гілберт Вестакотт Рейнольдс (; 1895—1962) — південноафриканський оптик і ботанік, дослідник роду Алое (Aloe).
 Гілберт Готтфрід (; 1955—2022) — американський актор і комік.
 Гілберт Елліот-Мюррей-Кінінмонд (; 1845—1914) — 4-й Граф Мінто, політик, дипломат, 8-й Генерал-губернатор Канади і 17-й Генерал-губернатор Індії.
 Гілберт Кіт Честертон (; 1874—1936) — англійський письменник, філософ і публіцист.
 Гілберт Маррі (; 1866—1957) — англійський філолог-класик, письменник, перекладач, публіцист, авторитетний публічний інтелектуал.
 Гілберт Мелендес (;  1982) — американський спортсмен мексиканського походження, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Гілберт Ньютон Льюїс (; 1875—1946) — американський хімік, фізхімік.
 Гілберт О'Салліван (, уроджений — Реймонд О'Салліван, ;  1946) — вокаліст, клавішних, композитор, автор текстів.
 Гілберт Пласс (; 1920—2004) — канадський фізик.
 Гілберт Претт (; 1954—1954) — американський кінорежисер, актор і сценарист.
 Гілберт Сабоя Сунє (;  1966) — андоррський економіст і політик.
 Гілберт Стренг (;  1934) — американський математик.
 Гілберт Стюарт (; 1755—1828) — американський художник.
 Гілберт Томас Бернетт (; 1800—1835) — британський ботанік та зоолог.
 Гілберт Чарльз Наджент (; 1880—1971) — ХІІ граф Вестміт, пер Ірландії, ірландський аристократ, військовий діяч, ветеран Першої світової війни.

Див. також 
 Ґілберт (прізвище)

Примітки 

Англійські імена